Уильям Миллер (, , , Олердейл, Англия, Британская империя — , Дурбан, Южно-Африканский Союз) — английский -, византинист, -тюрколог, авантюрист,  и . Занимался историей Византии, Османской империи, Греции и изучением общебалканской политики. Член Британской академии и Академии наук в Афинах.

По образованию —  и , член Иннер-Темпла и бакалавр права (в дальнейшем — почётный доктор права). Однако никогда не работал по специальности и получил известность как профессиональный журналист, политолог и историк.

Биография 
8 декабря 1864 года в Уигтоне (Олердейл, Англия) у владельца шахт Уильяма Миллера и его жены Фанни (урождённой Перри) родился сын, которого назвали, как и отца, Уильям. Фанни умерла вскоре после родов. Уильям-младший окончил школу Рагби, затем он  обучался в Хэртфорд-колледже Оксфордского университета, получая государственную стипендию. Миллер прослушал курс , завершив его с наградой первого класса в 1884 году, и курс , завершив его со степенью бакалавра искусств первого класса по классике в 1887 году. В 1889 году Уильяма призвали в Иннер-темпл, но он никогда не занимался юридической практикой. Благодаря состоянию отца Уильям имел небольшой, но постоянный доход, поэтому до конца жизни у него не было необходимости занимать должности с полным рабочим днём. 

С 1890 года Миллер часто ездил по Балканам, особенно часто посещая Сербию, Боснию и Черногорию.  В 1903 году он стал постоянным корреспондентом отдела международной политики газеты «Морнинг Пост» (, «Утренняя почта»), базируясь в Италии и на Балканах. Первоначально Уильям жил в Риме, но после прихода к власти фашистов перебрался в Афины. Отсюда он освещал последние события сначала для «Морнинг Пост», а с 1937 года — для других периодических изданий. 

В 1903 году Миллер стал ассоциированным сотрудником в Королевском колледже Лондона. В 1933 году его избрали почётным студентом  памяти Кораиса, хотя позднее он отказался от предложения баллотироваться на пост её председателя. Он опасался вероятного финансирования должности из-за рубежа, что угрожало бы его независимой позиции в Греции. В 1926 году Уильям Миллер был избран почётным студентом Британской школы в Афинах. С этого года на первой странице выпускаемого школой журнала печатается его имя, как имя человека, с которого должны брать пример все ученики. Он регулярно посещал библиотеку у школы несмотря на то, что её связь с Великобританией в те годы была нарушена вследствие Первой мировой войны и к 30-м годам почти иссякла.

В 1941 году вследствие вторжения Германии в Грецию в начале Второй мировой войны Уильям бежал из Афин, бросив в городе почти всё своё имущество. Свои оставшиеся дни он провёл в Дурбане (Южная Африка), где и умер 23 октября 1945 года. Миллер оставил 500 фунтов стерлингов для благоустройства после войны сада Британской школы в Афинах, у западной стены которого находится могила его верного пса.

Журналистика 
По словам историка С. Рансимена, Миллер заслужил репутацию авторитетного и разбирающегося в делах Балканского полуострова человека. Он написал ряд статей в ведущих журналах мира о современной ему Балканской истории и политике.

По мнению С. Рансимена, Миллер был хорошо информированным, надёжным и объективным журналистом. Рансимен называл его прямой противоположностью ирландца , который пытался заигрывать с политиками. При этом Уильям не отказывал балканским государственным деятелям, которые обращались к нему за советом. Особенно его ценил неоднократный премьер-министр Греции Элефтериос Венизелос. Рансимен характеризовал Уильяма как верного сторонника либеральных идей и как филэллина. Рансимен писал, что книга «Османская империя и Греция» () 1928 года — это «восхитительные и чётко изложенные рассказы человека, близко знающего страны, которые он описывает».

История 
Хотя Миллер никогда не называл себя историком, предпочитая термины «газетный корреспондент» и «», его главные достижения были совершены именно в области медиевистики. Его первая статья по истории Черногории появилась в июле 1896 года в научном журнале , а в дальнейшем Уильям стал одним из его основных авторов и рецензентов. Следующие 40 лет он писал статьи для многих крупных исторических журналов Великобритании и США, регулярно публиковался в The American Historical Review и в ряде научных изданий Греции. Тогда же он написал несколько книг по истории Балкан в эпоху Средневековья и в Новое время. Наиболее важными из этих книг Рансимен называл «Латиняне в Леванте : история Франкской Греции» (, 1908) и «Османская империя и её преемники, 1801—1913» (, 1913). Последняя дважды переиздавалась при жизни автора с дополнениями и расширениями, а затем неоднократно уже после его смерти.

В 1920 году вышел 12 том «» (), в котором Миллер написал главу, посвящённую Османской империи и Балканскому полуострову. В дальнейшем, в 1920-х годах, Кембриджский университет пригласил его для работы над четвёртым томом «» (), посвящённом истории Византии. Уильям стал автором 15-й главы, посвящённой Латинской империи и европейским католическим государствам на территории Греции, 16-й главы, посвящённой Никейской империи, и 17-й главы, посвящённой греческим и славянским балканским государствам на осколках Византии. Для человека, который даже не имел исторического образования (он окончил обучение со степенью бакалавра права и бакалавра искусств по классике), это означало всеобщее признание. По словам Рансимена, эти главы, основанные на прошлых многочисленных исследованиях Миллера в области истории, продемонстрировали его способность объединять множество мелких фактов в единое повествование в небольшой главе. В те годы Уильям был одним из самых читаемых и авторитетных востоковедов-медиевистов мира. Труд Миллера «Латиняне в Леванте…» стал первой крупной и почти полной работой, посвящённой периоду франкской власти в Греции, которая, однако не включала в себя территорию венецианского Крита; по словам Уильяма Миллера, причин этому было две — Крит на момент публикации ещё не являлся частью Королевства Греция, а также не были опубликованы и доступны для всеобщего пользования документы об этой эпохе. В 2014 году историк Никифор Цугаракис из  в Англии писал, что эта книга стала на десятилетия учебником для всех изучающих данную тему. Византинист Дж. Бьюри в 1909 году писал, что «столь необходимая» сжатость не мешает восхищаться материалом работы Миллера, который обладает лёгкостью восприятия и основан на всех имевшихся на тот момент у учёных данных и новейших исследованиях, послужив отличной заметой соответствующей части относительно устаревших тогда работ Джорджа Финлея и Карла Хопфа. В конце рецензии Бьюри отметил: «Работа заслуживает доверия и является столь же надежной и солидной, как и ясной и понятной». Британский историк  же писал в 1911 году, что история на сложную и часто игнорируемую тему у Миллера получилась комплексной, поучительной и выверенной и что она определённо послужит будущим поколениям историков, что будут изучать регион. Уже в 1909—1910 годах греческий учёный Спиридон Ламброс издал расширенный грекоязычный перевод этой работы с дополнительными главами и комментариями. По мнению Цугаракиса, Уильям Миллер и  унаследовали «романтический взгляд» на европейскую экспансию. Некоторые современные историки, называя его устаревшим, отмечали значительное влияние трудов авторов, которые придерживались такого взгляда, на последующих исследователей истории региона. В 2000 году Ричард Клогг назвал Уильяма великим историком по современной и средневековой Греции. Тогда же он писал, что книга Миллера «Греческая жизнь в городе и деревне» (, 1905) «остаётся одной из самых информативных, проницательных и сочувственных книг, когда-либо написанных о современной Греции».

Миллер также является автором нескольких статей для 11-го издания Британской энциклопедии.

Семья 
В 1895 году Уильям Миллер женился на Аде Мэри, дочери полковника Томаса Паркера Райта, с которой прожил 50 лет. Брак был бездетным.

Награды и память 
В 1932 году Миллер был избран в Британскую академию, так и не получив степень PhD, как и исторического образования в целом. Позже Афинский национальный университет имени Каподистрии присвоил ему почётную степень доктора права, а Академия наук в Афинах и  — статус иностранного члена-корреспондента по отделу истории.

Работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — сборник статей, первоначально опубликованных в таких изданиях как , The English Historical Review, Journal of Hellenic Studies, Byzantinische Zeitschrift, , The Gentleman’s Magazine, The Journal of the British and American Archæological Society of Rome.
 
 
 
 
 
 
 
  Британское издание. В США опубликовано издательством Charles Scribner’s Sons под названием «Ottoman Empire and Greece».

Примечания

Литература

Биографическая

Прочее 
 
 
 
 

Члены Афинской академии
Авантюристы XX века
Османисты
Византинисты Великобритании
Филэллины
Полиглоты
Самоучки
Авторы Британской энциклопедии
Почётные доктора Афинского университета
Персоналии:Рим
Персоналии:Афины